Les cases Llança (també escrit Llanza) eren un conjunt d'edificis situats als carrers de Sant Pau i del Marquès de Barberà del Raval de Barcelona, dels quals només es conserva el darrer, la casa Carles de Llança i Carballo, catalogada com a bé amb elements d'interès (categoria C).

El 1790, Joan de Llança i Coll va demanar permís per a remuntar un tercer pis a la casa dels núms. 81-82 (modern 71-73) del carrer de Sant Pau. Es tractava d'un parell d'edificis «siamesos» que foren reformats el 1918 per l'arquitecte Francesc Guàrdia i Vial amb la remunta d'un quart pis i l'estucat de la façana, i finalment enderrocats pel PERI.

El 1897, Carles de Llança i Carballo va encarregar a l'arquitecte Antoni Maria Gallissà la reforma d'un edifici preexistent al carrer del Marquès de Barberà, 24. La seva intervenció consistí en la remodelació dels balcons amb llosanes revestides de ceràmica vidrada; un esgrafiat que segueix un dels seus dissenys florals característics; la remunta d'un quart pis de maó vist que pren l'aspecte de galeria amb capitells de pedra de cinc arquets molt rebaixats, amb dues obertures laterals més estretes, a més d'un fris dentat i pautat per sis prominents gàrgoles; el coronament amb merlets, ràfec i una sanefa que enclou i dissimula els forats de ventilació. Tot plegat constituí una operació de maquillatge com les que Gallissà practicava assíduament (vegeu casa Sicart).

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 
 

Patrimoni monumental del Raval
Edificis del Raval
Edificis de Barcelona desapareguts